Arend (roofvogel)
 ander heraldisch woord voor Adelaar (heraldiek)
 Arend (sterrenbeeld)
 Arend, een variant van de voornaam Arnout
 Arend (Tolkien), de Grote Adelaars uit de boeken van J.R.R. Tolkien
 Arend (tijdschrift)
 De Belgische astronoom Sylvain Arend die drie kometen ontdekte waardoor ze zijn naam kregen:
Arend
Arend-Rigaux
Arend-Roland
 Arend (gereedschap) voor bevestiging van een hecht of handvat
 Arend (locomotief), de locomotief van de eerste Nederlandse trein in 1839
 Arend (bier), gebrouwen door Brouwerij De Ryck
 Hr.Ms. Arend (1930), een Nederlandse opiumjager
 Hr.Ms. Arend (1942), een Nederlandse mototorpedoboot
 De Arend (doorverwijspagina), de naam voor diverse korenmolens
 Den Arend, een korenmolen in Bergambacht
 Ahrend, een handelsfirma in kantoorbehoeften
 Twee arenden, een kunstwerk van Adrianus Remiëns